Alvaradoa är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Alvaradoa ingår i familjen Picramniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Alvaradoa